Das 55. Eschborn–Frankfurt 2017 war ein deutsches Straßenradrennen. 

Das Eintagesrennen wurde gestartet in Eschborn und endete in Frankfurt am Main an der Alten Oper nach 215,7 km und wurde am Montag, den 1. Mai 2017, ausgetragen. Es führte von Eschborn aus in Richtung Taunus. Dort mussten folgende Anstiege bewältigt werden: Großer Feldberg, Kittelhütte, Ruppertshain und viermal der Mammolshainer Berg. Das Radrennen gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das 20. von insgesamt 37 Rennen dieser Serie.

Sieger wurde zum dritten Mal in Folge Alexander Kristoff, der den Sprint des Vorderfelds gewann. Zweiter wurde sein Teamkollege Rick Zabel, der ihm den Sprint angezogen hatte, vor John Degenkolb, welcher durch einen Defekt seines Sprintvorbereiters Jasper Stuyven benachteiligt war.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

2017
Radrennen 2017